Hammann ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Hammann (1945–2018), deutsche Kunsthistorikerin, Hochschullehrerin und Videokünstlerin
 Carl Hammann (1880–1974), deutscher Lederfabrikant
 Ernst Hammann (1923–2016), deutscher Heimatforscher und Genealoge
 Eugen Hammann-Kloss (1905–nach 1971), deutscher Ingenieur und Stiftungsgründer
 Joachim Hammann (* 1946), deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor

 Kirsten Hammann (* 1965), dänische Schriftstellerin
 Konrad Hammann (1955–2020), deutscher Kirchenhistoriker
 Nico Hammann (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Otto Hammann (1852–1928), deutscher Jurist und Ministerialbeamter
 Peter Hammann (1938–2005), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Torsten Hammann (* 1965), deutscher Schauspieler
 Ursula Hammann (* 1955), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdL Hessen
 Wilhelm Hammann (Fabrikant) (1854–1891), deutscher Lederfabrikant
 Wilhelm Hammann (1897–1955), deutscher Pädagoge und Politiker (KPD), MdL Hessen
 Wolf-Dietrich Hammann (* 1955), deutscher Jurist und Ministerialbeamter

Hammann ist der Name folgender Schiffe:
 USS Hammann (DD-412), US-amerikanischer Zerstörer

Siehe auch:
 Hamann
 Hamman